Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Drysdale che ha battuto in finale Tom Gorman 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Christopher Mottram (semifinali)
 Adriano Panatta (primo turno)

 Cliff Drysdale (campione)
 Paolo Bertolucci (primo turno)
 Tom Gorman (finale)
 Željko Franulović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1978